Fonseca se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claudio Ruy Vasconcelos da Fonseca
 Ozorio José de Menezes Fonseca